Claude Le Jay (1504-1552), prêtre jésuite savoyard, un des fondateurs de la Compagnie de Jésus ;
 Gabriel François Le Jay (1657-1734.), jésuite français :
 Guy Michel Lejay (1588-1674), avocat au Parlement de Paris ;
 Paul Lejay (1861-1920), abbé, latiniste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres ;
 Pierre Lejay (1898-1958), jésuite et physicien français.